Константин Васильевич Власов (1899—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Инженер-полковник (3.03.1945).

Биография 
Родился в 1899 году в деревне Шемские Выселки Погостинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии, ныне не существует, находилась на территории Клепиковского района Рязанской области. Член КПСС с 1918 года.

С 1913 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1913—1966 гг. — ученик токаря, участник Октябрьской революции, на железнодорожном транспорте, член революционного военного трибунала Юго-Западной железной дороги, в Красной армии. 

В 1932 – 1947 годах работал на Горьковском автомобильном заводе им. В. М. Молотова: наладчик линии коленчатого вала, начальник цеха колодки задних мостов, главный технолог, главный инженер (1942-1947). 

В 1934 – 1935 годах был в командировке в США (г. Детройт). 

С 1947 года – директор Днепропетровского автомобильного завода (ныне "Южмаш", г. Днепр, Украина). 

С 1950 года – директор автомобильного завода им. И. В. Сталина (г. Москва). 

С 1954 года – заместитель министра автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

В 1957 – 1959 годах – председатель Ульяновского совнархоза. Делегат XXI съезда КПСС (1959). 

На декабрь 1960 года – председатель Советом народного хозяйства Ульяновского экономического административного района.

Впоследствии - персональный пенсионер союзного значения.

Жил в Москве, похоронен в деревне Большие Дворики Касимовского района Рязанской области 12 октября 1995 года.

Награды 
Ордена: Ленина (09.03.1944), Отечественной войны 1-й степени (16.09.1945), Трудового Красного Знамени (20.01.1943), Красной Звезды (29.12.1941).

Ссылки 
 Власов
 Власов Константин Васильевич
 ВЛАСОВ К.В. - ДИРЕКТОР ЗИС (1950-1954)

Примечания 
Директора машиностроительных предприятий
Делегаты XXI съезда КПСС

Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Персоналии:Горьковский автомобильный завод
Персональные пенсионеры союзного значения